T-ara’s Best of Best 2009-2012 ~Korean ver.~ est la  de T-ara, sorti au Japon le . Il sort au format CD, CD+DVD et CD+Photobook+DVD Movie. Elle arrive  à l'Oricon et reste classé 8 semaines pour un total de  exemplaires vendus.

Liste des titres

Lien externe 
  Fiche de l'album sur l'Oricon

Album musical sorti en 2012